Leverage (economia)
Leverage (statistica)
Leverage - Consulenze illegali (Leverage) – serie televisiva statunitense
Leverage – drama coreano del 2019